Sadkowice (gromada w powiecie lipskim) (iłżecki/lipski)
 Sadkowice (gromada w powiecie rawskim)